Илья Петрович Китайгородский (род. 25 июля 1924, Москва) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1983).

Сотрудник Министерства финансов СССР.

Добился больших успехов в заочных соревнованиях. Серебряный призер 15-го чемпионата СССР по переписке (1981—1983 гг.; 12 из 18, по дополнительным показателям обошел А. И. Лутовинова). Участник 16-го чемпионата СССР по переписке (1983—1986 гг.).

Серебряный призер чемпионата Москвы по переписке (1980 г.)

В составе сборной Москвы победитель 8-го командного чемпионата СССР по переписке (1984—1987 гг.; 11½ из 16, 2-е место на 2-й доске).

Участник полуфинала 15-го чемпионата мира по переписке.

В начале 1990-х эмигрировал в США.

Литература 
 Гродзенский С. Я. Энциклопедия заочных шахмат. — М.: Проспект, 2018. — 799 с. — ISBN 978-5-392-26087-4.

Примечания

Ссылки 
 Партии И. П. Китайгородского на сайте 365Chess

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматисты XX века
Мастера спорта СССР по шахматам